Borotín (deutsch Borotin) ist der Name 

mehrerer Orte in Tschechien
Gemeinde im Okres Blansko, siehe Borotín u Boskovic
Gemeinde im Okres Tábor, siehe Borotín u Tábora

einer Person
Johannes von Borotin,  tschechischer Gelehrter.